María Josefa de Austria o María Josefa de Habsburgo (en alemán: Maria Josepha von Habsburg, Erzherzogin von Österreich, en polaco: Maria Józefa Habsburżanka; Viena, 8 de diciembre de 1699 - Dresde, 17 de noviembre de 1757) fue una archiduquesa de Austria, y después de su matrimonio, electora consorte de Sajonia y reina de la Mancomunidad de Polonia-Lituania. Fue presunta heredera al trono del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1711 hasta 1719.

Primeros años 

Maria Josefa era la hija mayor del emperador José I del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa, la princesa Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo. Tenía dos hermanos menores: Leopoldo José, que murió en 1701 cuando aún era un niño, y María Amalia, la cuál sería la esposa del elector bávaro y más tarde emperador Carlos VII. El matrimonio de sus padres no era muy feliz debido a las infidelidades de José. Tras el nacimiento de su hermana menor, no tuvieron más hijos, posiblemente debido a la sífilis que su madre contrajo por su marido.

La archiduquesa recibió una educación adecuada y fue criada estrictamente católica por su abuela paterna, Leonor Magdalena del Palatinado-Neoburgo. De acuerdo con esta educación, más tarde defendió enfáticamente los intereses de la Iglesia católica.

Matrimonio 
Augusto II el Fuerte, que era tanto elector sajón como rey de Polonia, trató de ganarse a María Josefa como futura esposa para su hijo, Federico Augusto, cuando aún era una niña. Su motivo para este proyecto de matrimonio fue, además de la perspectiva de poder afianzar mejor Sajonia contra la cada vez más fuerte Prusia, también la esperanza de que en caso de que la línea masculina de la Casa de Habsburgo se extinguiera, daría su hijo una buena oportunidad de ganar la dignidad imperial. La ley de la casa de los Habsburgo del 12 de septiembre de 1703 disponía que los hijos del tío de María Josefa, Carlos VI, deberían tener prioridad sobre las hijas de su padre, José I, en la línea de sucesión, pero las hijas de José tenían prioridad sobre las de Carlos. La última prioridad fue aceptada por Carlos VI, sin embargo, después de convertirse en emperador en 1711, la Pragmática Sanción del 19 de abril de 1713 allanó el camino para que su hija, María Teresa, lo sucediera en el trono.

El hecho de que a María Josefa no se le permitiera casarse con un no católico, sin embargo, impidió el matrimonio. Cuando Augusto el Fuerte se convirtió al catolicismo en 1712, las negociaciones se volvieron serias. Además de las buenas relaciones entre José I y Augusto el Fuerte, el hecho de que también el príncipe electoral se convirtiera a la fe católica en Bolonia en noviembre de 1712, siguiendo el ejemplo de su padre, fue decisivo para el consentimiento al matrimonio de María Josefa con el príncipe electoral sajón. Aunque él no lo hizo público hasta el 10 de octubre de 1717 en Viena. El emperador Carlos VI requirió que María Josefa y su hermana antes de casarse, renunciaran a sus puestos en la línea de sucesión, asegurando la sucesión de la futura hija de Carlos, María Teresa. Tras el anuncio del compromiso el 26 de febrero de 1718, la archiduquesa reconoció la Pragmática Sanción, por la cuál renunciaba a la sucesión al trono. Tras esto, la boda se celebró el 20 de agosto de 1719 en Viena. Las espléndidas celebraciones de bodas que siguieron se prolongaron durante casi todo el mes de septiembre. Las fiestas y los eventos de ópera formaron parte del escenario en Dresde.

Descendencia

María Josefa, quien al igual que su esposo fue a viajes de caza, dio a luz a los siguientes 16 hijos (aparte tuvo varios abortos), todos los cuales recibieron los nombres o apellidos Francisco Javier y Francisca Javiera por su madre como admiradora de San Francisco Javier:

 Federico Augusto Francisco Javier (1720-1721), murió en la infancia.
 José Augusto Guillermo Federico Francisco Javier Juan Nepomuceno (1721-1728), murió en la infancia.
 Federico Cristián (1722-1763), elector de Sajonia. Se casó con la princesa María Antonia de Baviera y tuvo descendencia.
 Hija muerta (1723).
 Aborto de una hija en el cuarto mes de embarazo (23 de junio de 1723).
 María Amalia (1724-1760), casada con el rey Carlos III de España. Tuvieron descendencia, entre ellos los reyes Carlos IV y Fernando I de las Dos Sicilias, además de la emperatriz María Luisa.
 María Margarita Francisca Javiera (1727-1734), murió en la infancia.
 María Ana Sofía (1728-1797), casada con el elector Maximiliano III José de Baviera; sin descendencia.
 Francisco Javier (1729-1730), murió en la infancia.
 Aborto de una hija en el sexto mes de embarazo (16 de agosto de 1729).
 Francisco Javier (1730-1806), conde de Lusacia y regente de Sajonia (1763-1768). Se casó con la condesa María Clara Spinucci y tuvo descendencia.
 María Josefa (1731-1767), casada con Luis Fernando, delfín de Francia (1729-1765), hijo del rey Luis XV de Francia (1710-1774), y sería la madre de los reyes Luis XVI, Luis XVIII y Carlos X.
 Un aborto espontáneo en el primer mes de embarazo (22 de enero de 1732).
 Carlos Cristián (1733-1796), duque de Curlandia y Semigalia. Se casó con la condesa Francisca Corvin-Krasinska y tuvo descendencia.
 Aborto de un hijo en el cuarto mes y medio de embarazo (17 de enero de 1734).
 María Cristina (1735-1782), dama de la Orden de la Cruz Estrellada y abadesa de Remiremont. Soltera y sin descendencia.
 María Isabel (1736-1818), dama de la Orden de la Cruz Estrellada. Soltera y sin descendencia.
 Un aborto espontáneo en el primer mes de embarazo (4 de diciembre de 1736).
 Un aborto espontáneo en el primer mes de embarazo (30 de enero de 1737).
 Alberto Casimiro Augusto (1738-1822), duque de Teschen y gobernador de los Países Bajos. Casado con la archiduquesa María Cristina de Habsburgo-Lorena, hija de la emperatriz María Teresa; tuvieron una hija que murió al poco de nacer.
 Clemente Wenceslao (1739-1812), elector y arzobispo de Tréveris, canónigo de Colonia, preboste de San Juan y Ellwangen, príncipe-obispo de Freising, Ratisbona y Augsburgo. Soltero y sin descendencia.
 María Cunigunda Dorotea (1740-1826), dama de la Orden de la Cruz Estrellada, canóniga de Münsterbilsen, abadesa de Essen y Thorn. Soltera y sin descendencia.
 Un aborto espontáneo en el primer mes de embarazo (30 de marzo de 1741).
 Aborto espontáneo de un hijo en el quinto mes y medio de embarazo (11 de enero de 1742).
 Aborto espontáneo de un hijo en el cuarto mes y medio de embarazo (20 de marzo de 1743).
 Un aborto espontáneo en 1744.
 Un aborto espontáneo en 1745.
 Un aborto espontáneo en 1746.
 Un aborto espontáneo en 1747.
 Un aborto espontáneo en 1748.
 Un aborto espontáneo en 1749.

Electora y reina 

Después de la muerte de Augusto el fuerte (1 de febrero de 1733), su hijo se convirtió en el nuevo elector de Sajonia como Federico Augusto II. Su esposa, María Josefa, ahora ostentaba el título de electora consorte de Sajonia. Con el apoyo de Austria y Rusia, el elector pudo entonces imponerse ante Estanislao Leszczynski en la lucha por el trono polaco. Augusto III fue coronado como rey de la Mancomunidad de Polonia-Lituania el 17 de enero de 1734 en Cracovia y, en consecuencia, María Josefa también se convirtió en reina de Polonia.

Ella fue descrita como ambiciosa, inteligente y religiosa. Fundó muchas iglesias y conventos. Ofreció un relicario y una hermosa cruz renacentista a los Padres Paulinos de Jasna Góra.

Su vida matrimonial fue ejemplar, siendo descrita como feliz, especialmente porque su esposo, a diferencia de su padre, no tenía relaciones con otras mujeres. Prestó mucha atención a la crianza de sus numerosos vástagos, tarea que llevó a cabo personalmente, contrariamente a la costumbre de la época, por lo que estableció reglas muy estrictas para sus hijos. Dado que sus dos hijos mayores murieron antes de tiempo, el tercer hijo, Federico Cristián, recibió el estatus de heredero al trono. Sin embargo, nació con una discapacidad, y María Josefa se culpó a sí misma por participar en un viaje de caza durante el embarazo y caer de un caballo en el proceso. A pesar de su discapacidad, Federico Cristián siguió siendo príncipe elector, a pesar de que su madre intento que renunciará a sus derechos en favor de sus hermanos menores.

María Josefa aprendió polaco, fue políticamente activa y asistió a menudo a las deliberaciones de la Dieta polaca. Sin embargo, pronto vio disminuir su influencia política sobre su esposo, ya que cada vez más solo escuchaba los consejos de su oponente, el conde Heinrich von Brühl, y le daba más y más poder. Pero logró que su marido después de la muerte de Carlos VI en 1740, reclamará la corona imperial, aunque el conde Brühl había tomado la opinión contraria. Estos esfuerzos terminaron en derrota, y el 19 de julio de 1742, María Josefa y su esposo renunciaron a sus derechos al trono a favor de su hermana y su esposo. Pronto la corte sajona se alió con la corte vienesa, lo que provocó la hostilidad de Prusia, que en 1744 declaró la guerra a Sajonia. En 1745, los estados concluyeron la paz en condiciones desfavorables para Sajonia. 

En el campo cultural, Sajonia se orientó cada vez más hacia el patrón barroco austriaco-alemán del sur. María Josefa y Federico Augusto tenían una gran pasión por el arte y la música. Con motivo de su cumpleaños en 1733, Johann Sebastian Bach dedicó la cantata de felicitación “¡Tönet, tú timbales! ¡Toquen trompetas!“, la música de la que luego adoptó en gran medida en su Oratorio de Navidad.

En el campo de la política religiosa, la reina-electora de mentalidad católica hizo campaña para la promoción de su denominación religiosa en Sajonia, influenciada por los luteranos, con la ayuda de los jesuitas. También apoyó las preocupaciones de la Iglesia católica en Polonia, en cuyo punto conoció el estado de ánimo de la clase alta allí.

La capilla imperial de Dresde, consagrada a Francisco Javier en 1732, fue construida por iniciativa de María Josefa. En la misma ciudad, en 1746, fue responsable de la construcción del católico Josephinen Stift, que ofrecía a las niñas pobres un lugar para vivir y lecciones de artesanía, y en 1747/48 del establecimiento de un hospital católico. Maria Josefa y su esposo también organizaron la construcción de la Iglesia Católica de la Corte en Dresde (la Hofkirche) de 1739 a 1755.

Últimos años y muerte 

El rey Federico II el Grande al comienzo de la guerra de los Siete Años, ocupó Sajonia en septiembre/octubre de 1756, mientras el elector Federico Augusto II y el conde Brühl se fueron a Polonia, mientras que María Josefa se quedó con su hijo mayor Federico Cristián y su familia en Dresde y, en la medida de sus posibilidades, resistió. En Dresde, en particular, tuvo lugar el intercambio de correspondencia secreta de guerra, y María Josefa intentó denegar al general prusiano Wylich el acceso al archivo secreto ubicado en tres de sus habitaciones en el palacio real. Fue solo cuando Wylich le reveló que si su amo le ordenaba usar la fuerza si era necesario, se veía obligada a entregar las llaves de las habitaciones en las que se guardaban los papeles en cuestión.

Federico el Grande hizo vigilar a María Josefa de cerca. Un año después de la invasión prusiana de Sajonia y separada de su marido, murió víctima de un derrame cerebral en noviembre de 1757, con casi 58 años, en Dresde, y fue enterrada allí en la Cripta Wettin de la Iglesia Católica de la Corte. Su sarcófago descansa específicamente en la "Cripta de los Fundadores", junto a su marido, que la sobrevivió casi seis años.

Antepasados

Enlaces externos

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVIII
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVIII
Reinas consortes de Polonia del siglo XVIII
Electoras consortes de Sajonia
Nacidos en Viena